Elisabethbrunnen steht für

Brunnenanlagen:
 Elisabethbrunnen (Wartburg), Eisenach, Thüringen
 Elisabethbrunnen (Schröck), Marburg, Hessen
 Elisabethbrunnen (Bad Gandersheim), Niedersachsen 
 Elisabethbrunnen (Hallein), Österreich

Weiteres:
 Elisabethbrunnen (Mendig), Wohnplatz
Siehe auch:
Elisabethenbrunnen